Patère est un nom commun, ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :
 La patère, coupe à boire évasée et peu profonde. 
 Une patère, un support mural qui sert soit à suspendre des vêtements, soit à soutenir des rideaux. Elle peut être de différente forme et faite de différent matériaux comme le bois, le métal ou le fer.
 La patère, relief circulaire ornemental vénitien provenant à l'origine de Byzance.
 Saint Patère de Brescia († vers 606), moine romain, ami et disciple de saint Grégoire le Grand, évêque de Brescia en Lombardie.

Voir aussi

 La Patère rose